Live at Slim’s – album Joego Louisa Walkera
 Live at Slim’s – album Melvins